Fryzyjska nazwa dwóch gmin w Niemczech:
 Ahrenviöl
 Ahrenviölfeld